Popovo peut désigner :
en  (le nom étant écrit Попово) 
Popovo, ville bulgare de l'obchtina de Popovo, située dans l'oblast de Targovichte ;
Popovo, village bulgare de l'obchtina de Bolyarovo, situé dans l'oblast de Yambol ;
 au Kosovo
Popovë/Popovo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).